Selz kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Le Seltzbach, vattendrag, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est, 
 Seltz, kommun, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Selz (Rhen) – biflod till Rhen, Rheinland-Pfalz,